Лю́тиковые:
 Лютиковые — семейство двудольных свободнолепестных растений. 
 Лютиковые (подсемейство) — подсемейство цветковых растений, относящееся к семейству Лютиковые.
 Лютиковые (триба) — триба цветковых растений, относящаяся к семейству Лютиковые.